Натуральне число 1034
 1034 рік до нашої ери
 1034 рік нашої ери